Prima Conferință de la Cairo din noiembrie 1943 a fost o întâlnire dintre Chiang Kai-shek, Winston Churchill și Franklin Roosevelt.

Conferința de la Cairo se mai poate referi și la:
 Conferința de la Cairo (1921), o conferință în cursul căreia britanicii au stabilit politica de urmat în Orientul Mijlociu; 
 A doua conferință de la Cairo din decembrie 1943 dintre İsmet İnönü, Roosevelt și Churchill;
 Conferința de la Cairo împotriva războiului (cu numele complet „Conferința de la Cairo împotriva hegemoniei SUA și a războiului din Irak și pentru solidaritate cu Palestina”)  din 2002-2009.